Slovo Tibia má více významů:

 Holenní kost – nosná kost dolní končetiny člověka
 Tibia (hudební nástroj) – píšťala ve starověkém Římě
 Tibia (videohra) – jedna z nejstarších počítačových MMORPG her.